«Ernemann» — германская компания, производитель оптического оборудования.

История компании 
В 1889 году Генрих Эрнеманн (Heinrich Ernemann 1850—1928) и Вильгельм Франц Маттиас (Wilhelm Franz Matthias) основали в Дрездене компанию Dresdner photographische Apparate-Fabrik Ernemann & Matthias. В 1891 году Маттиас покинул компанию.

Первой продукцией компании стал фотоаппарат для профессиональных фотографов в деревянном корпусе. До 1896 года компания производила, в основном деревянные части для фотоаппаратов, а другие комплектующие приобретались у сторонних производителей. Эрнеманн создал четыре подразделения компании для производства комплектующих. В 1899 году компания стала акционерным обществом под названием Heinrich Ernemann, Aktiengesellschaft für Cameraproduktion. Компания производила фотоаппараты и кинопроекторы в Дрездене и Гёрлице.

Компания Ernemann поглотила производителя фотоаппаратов Globus — компанию Ernst, Herbst & Firl. С 1901 года по 1907 год Ernemann производил фотоаппараты Union для компании Stöckig (Дрезден).

В 1903 году Ernemann начал производство маленьких кинопроекторов для любителей. В 1904 году из США вернулся сын Генриха Эрнеманна — Александр. Александр Карл Эрнеманн (1878—1957) 5 лет изучал в США оптическую промышленность. Александр стал техническим директором компании. При нём ускорилось развитие кинематографического направления.

В 1907 году Ernemann начал производство однообъективного фотоаппарата собственной конструкции. В 1908 году компания начала производство собственных объективов — до этого объективы приобретались у компаний Carl Zeiss и Goerz.

В 1908 году германская фотопромышленность столкнулась с кризисом перепроизводства, в результате, в 1909 году произошло слияние компаний Ernemann и Ica.

Во время Первой мировой войны компания выпускала военную продукцию и складные фотоаппараты. В 1917 году название компании изменилось на «Ernemann-Werke AG in Dresden».

В 1920 году подразделение кинопроекторов Ernemann создало совместное предприятие с Friedrich Krupp AG под названием Ernemann-Krupp Kinoapparate. В настоящее время компания существует под названием ERNEMANN CineTec GmbH (Киль) и производит кинопроекторы.

В 1923 году компания переехала в своё новое здание в Дрездене. Впоследствии это здание стало символом компании VEB Pentacon.

В 1926 году компании ICA AG (Дрезден), Goerz (Берлин) и Contessa-Nettel (Штутгарт) слились, и образовали новую компанию — Zeiss Ikon. В новой компании Carl Zeiss приобрёл 53 % акций. После слияния компания продолжила выпуск кинопроекторов.

После войны и оккупации Германии компания в 1947 году вошла в народное предприятие VEB Pentacon Dresden

Продукция компании

Фотоаппараты 
 Berry
 Bob series 0-XV — серия фотоаппаратов Bob производилась с 1911 года по 1926 год. Складная камера. Объективы Ernemann Detectiv Aplanat или Carl Zeiss Jena Tessar 9 см f/1:6,3. Затвор Ernemann.
 Bobette I. Один из прообразов малоформатного фотоаппарата. Формат кадра 22×33 мм.
 Bobette II
 Edison
 Er-Nox
 Ermanox — производилась с 1924 года. Объектив Ernostar 85 мм f/1,8. Размер кадра 6×4,5 см. Стеклянные фотопластинки. Затвор с экспозициями от 1/20 до 1/1000. Металлический корпус.
 Ermanox Reflex
 Ernette
 Europa
 Ernemann-Rundblick-Camera — панорамный фотоаппарат.
 Ernoflex, Klapp Reflex
 Film K
 Globus
 Globus Stereo
 Heag 0-XVI — Heag — акроним от Heinrich Ernemann Aktien — Gesellschaft.
 Heag II — любительская камера. Производилась с 1900 года. Складной мех. Размер кадра 9×12 см. Объектив Ernemann Detectiv Aplanat No. 1 1/6,8. Производилась в трёх версиях.
 Heag XV — складная камера. Размер кадра 4,5×6 см. Объектив Ernastigmat.
 Klapp — Производилась с 1901 года по 1924 год. Выпускалась в вариантах размеров кадра: 6,5×9 см, 9×12 см, 4×5 дюйма, 8×10,5 см иd 10×15 см. Объектив Ernemann Ernon Anastigmat.
 Klapp Stereo
 Liliput
 Liliput Stereo
 Mignon-Kamera
 Miniatur-Ernoflex / Miniatur Klappreflex — уменьшенная версия Ernoflex. Выпускалась в середине 1920-х годов. Размер кадра 4,5×6 см. Объективы Ernemann Ernon 1:3,5/75 мм или Carl Zeiss Jena Tessar 1:4,5/80 мм.
 Rolf I — Производилась с 1924 года. Плёнка типа 127. Складная камера для начинающих.
 Rolf II
 Simplex
 Simplex Ernoflex
 Unette Производилась с 1924 года. Коробочного типа. Плёнка типа 135 с форматом кадра 18×24 мм. 3 режима экспозиции, 3 диафрагмы.
 Universal
 Velo Klapp
 Zwei-Verschluss-Camera

Кинопроекторы 
 1903 год — первый проектор для плёнки 17,5 мм.
 1905 год — первый проектор для плёнки 35 мм.
 1934 год — ERNEMANN VII — первый проектор со звуком.
 1954 год — первый проектор с ксеноновой лампой.
 1972 год — проектор для плёнок размером 35 мм и 16 мм.
 1992 год — проектор ERNEMANN 15.
 2006 год — ERNEMANN 14.
 2007 год — ERNEMANN 18.

Объективы 
 Эрностар

Примечания

Литература

Ссылки 
 официальный сайт компании ERNEMANN CineTec GmbH
 Ernemann-Kamerawerke
 История компании

Компании Германии
Производители фототехники
Производители оптики